Alfred Stern henviser til blandt andre:

 Alfred Stern (jurist) (1831–1918) – østrigsk embedsmand og kommunalpolitiker
 Alfred Stern (historiker) (1846–1936) – tysk historiker
 Alfred Stern (filosof) (1899–1980) – østrigsk-amerikansk filosof og skriftsteller